Die Saison 1998/99 der Bayernliga war die 54. Spielzeit der Fußball-Bayernliga und die fünfte als vierthöchste Spielklasse in Deutschland. Der Meister und Aufsteiger in die Regionalliga wurde der SV Lohhof mit zwei Punkten Vorsprung auf die SG Quelle Fürth. Die Fürther erreichten dadurch die Relegationsrunde zur Regionalliga Süd, in der sie ebenfalls den Aufstieg schafften.

Die Abstiegsplätze belegten die SG Post/Süd Regensburg, die SpVgg Bayreuth und der VfL Frohnlach. Da die Mannschaften auf den Rängen 14 und 15 am Saisonende punktgleich waren, spielten sie in einem zusätzlichen Entscheidungsspiel um den Verbleib in der Liga. Dort schaffte der TSV Schwaben Augsburg den Sprung auf den 14. Platz, während der FC Bayern Hof den Relegationsplatz erreichte. In der anschließenden Relegationsrunde mit den Vizemeistern der Landesliga Bayern erreichte Hof den Klassenerhalt.

Aus den drei Staffeln der Landesliga Bayern stiegen der Würzburger FV, der SSV Jahn Regensburg und der FC Kempten als jeweilige Staffelsieger auf. Über die Relegationsspiele qualifizierte sich die SpVgg Ansbach 09 als vierter Aufsteiger. Aus der Regionalliga Süd stieg der SC Weismain ab.

Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Platzierungsspiel 
Da die Mannschaften auf den Rängen 14 und 15 punktgleich waren, gemäß den Statuten des Bayerischen Fußball-Verbands sowohl das Torverhältnis als auch der direkte Vergleich in solch einem Fall aber nicht als Kriterium zur Platzierungsermittlung herangezogen wird, spielten die Mannschaften nach Beendigung der Saison ein Platzierungsspiel, um Teilnehmer an den Relegationsspielen zur Landesliga Bayern zu ermitteln. Das Spiel fand auf neutralem Platz in Schwabach statt.

Während der Sieger den Klassenerhalt schaffte, qualifizierte sich der Verlierer für die Relegationsrunde, an der auch die Vizemeister der drei Landesliga-Staffeln teilnahmen.

|}

Relegationsrunde zur Bayernliga 
Der Tabellen-15. der Bayernliga sowie die Vizemeister der drei Staffeln der Landesliga Bayern spielten nach Beendigung der Saison im K.O.-System zwei weitere Plätze in der Bayernliga aus. Die Sieger der beiden Halbfinalspiele auf neutralem Platz qualifizierten sich zur Teilnahme an der Bayernliga.

In den Spielen trafen in Lichtenfels der Vizemeister der Landesliga Staffel Nord, die DJK Waldberg, auf den Bayernliga-Vertreter FC Bayern Hof und die Landesliga-Vizemeister der Staffeln Mitte, die SpVgg Ansbach 09, und Süd, der TSV Bobingen, in Donauwörth aufeinander. Der FC Bayern Hof sicherte sich durch den Sieg den Klassenerhalt, während die SpVgg Ansbach 09 der vierte Aufsteiger aus der Landesliga war.

|}

Weblinks 
 Bayernliga 1998/99 bei f-archiv.de
 Bayernliga 1998/99 bei fussballdaten.de

1998
Fußballsaison 1998/99